Divizia Națională 1994/95 steht für:

 Divizia Națională (Moldau) 1994/95, Spielzeit 1994/95 der ersten moldauischen Fußballliga
 Divizia Națională (Rumänien) 1994/95, Spielzeit 1994/95 der ersten rumänischen Fußballliga